Engels voor het dragen van een masker
 Masking (persoonlijkheid), het aanpassen van de eigen persoonlijkheid onder sociale druk
 Schilderstape of masking tape